Zawody w judo w kategorii poniżej 70 kilogramów kobiet odbyły się 14 sierpnia w hali Thammasat University.

Złoto wywalczyła japonka Yoriko Kunihara. Srebro dla koreanki Park Ka-yeon, a brązowy medal przypadł: Erich Barbieri i Cathérine Roberge.

Faza finałowa

Faza finałowa - repesaże

Półfinały

Finały - Pojedynki o 3. miejsce

Linki zewnętrzne 
 

Judo na Letniej Uniwersjadzie 2007